DHR steht für:
 Deutscher Hochschulring
 Digital Hardcore Recordings
 Darjeeling Himalayan Railway
 schriftliche Anrede De Heer, "Herr" auf Niederländisch
 Device History Record im Rahmen der Rückverfolgbarkeit nach ISO 13485
 Flughafen Den Helder (IATA-Code)

DHR